De vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op woensdag 6 juli 2016 van Limoges naar Le Lioran.

Parcours 
Het was een heuvelrit van 213 km. Er was aan het begin van de etappe een beklimming van de vierde categorie; de Côte de Saint-Léonard-de-Noblat. In de finale waren twee beklimmingen van de derde categorie; de Côte du Puy Saint-Mary en de Col de Neronne, twee van de tweede categorie; de Pas de Peyrol (Monts du Cantal) en de Col du Perthus waarna vlak voor de finish tot slot nog een beklimming van de derde categorie volgde; de Col de Font de Cère. Bij Mauriac was een tussensprint.

Verloop 
In de beginfase geraakte niemand weg, waardoor Jasper Stuyven een extra punt kon nemen voor de bolletjestrui. Na twintig kilometer ontstond een kopgroep van negen renners met de Belgen Thomas De Gendt, Serge Pauwels en Greg Van Avermaet, de Fransen Florian Vachon, Cyril Gautier en Romain Sicard, de Polen Bartosz Huzarski en Rafał Majka en Oekraïner Andrij Hryvko. Na 120 kilometer brak de kopgroep en reden alleen De Gendt, Van Avermaet en Hryvko vooraan. Het drietal behaalde een maximale voorsprong van een kwartier op het peloton. 

Op de Pas de Peyrol moest Hryvko lossen bij het Belgische duo. In het peloton maakte Movistar tempo. Onder meer Daniel Navarro, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Peter Sagan en Tony Gallopin moesten lossen. Op de Col du Perthus, op 16 kilometer van de finish, ging Van Avermaet solo. Ook bij de achtervolgers werd de groep uitgedund tot vier renners: Majka, Huzarski, Pauwels en Gautier. Van Avermaet won met 2,5 minuut voorsprong op De Gendt. Op vijf minuten wist Majka de groep der favorieten nog nipt voor te blijven. Contador verloor 33 seconden op deze groep. Oud-Tourwinnaar Nibali verloor acht minuten op de favorieten.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 Route van de 5e etappe op letour.fr

05
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes
Sport in Cantal